Нукус (, ) — многозначный термин.

 Нукус — город на северо-западе Узбекистана, столица входящей в состав Узбекистана Республики Каракалпакстан.
 Нукус — железнодорожная станция Узбекистанских железных дорог, расположенная в городе Нукусе. 
 Нукус — международный аэропорт одноимённого города на северо-западе Узбекистана, столицы Каракалпакстана.